«Instant Karma!» (также известна под названием «Instant Karma! (We All Shine On)»; ) — песня британского рок-музыканта Джона Леннона, выпущенная в качестве сингла на лейбле Apple Records в феврале 1970 года. Текст песни построен вокруг идеи, что последствия действий проявляются незамедлительно. Песня попала в первую пятёрку британских и американских чартов синглов, конкурируя с песней The Beatles «Let It Be» в США, где она стала первым сольным синглом участника группы, разошедшимся миллионным тиражом.

«Instant Karma!» была задумана, написана, записана и выпущена за десять дней, что сделало её одним из самых быстрых релизов в истории поп-музыки. Запись спродюсировал Фил Спектор, которому на волне успеха предложили стать продюсером альбома The Beatles Let It Be. Записанная в лондонской студии Abbey Road, «Instant Karma!» использует фирменную технику Спектора — «Стену звука». В записи приняли участие Джордж Харрисон (гитарист The Beatles), Клаус Форман, Алан Уайт и Билли Престон. Стороной «Б» сингла стала песня «», написанная и исполненная Оно.

Песня получила положительные отзывы, и, по мнению некоторых музыкальных критиков, является одной из лучших записей в сольной карьере Леннона. Живое выступление, записанное в августе 1972 года на его и Оно концерте «One to One», в 1986 году было включено в посмертный альбом Live in New York City. Пол Уэллер, Duran Duran и U2 входят в число исполнителей, включивших «Instant Karma!» в свой репертуар. Припев композиции также вдохновил писателя Стивена Кинга на название романа «Сияние» (1977).

Предпосылки 

Джон Леннон встретил новый 1970 год вместе со своей женой Йоко Оно в Ольборге, Дания, установив отношения с бывшим мужем Оно, художником , и навестив дочь Кокса и Оно, Киоко. Визит совпал с началом периода, который Леннон назвал «Year 1 AP (After Peace)» (), после широко разрекламированных им с Оно ночёвок в постели и других мероприятий в рамках кампании за мир в течение 1969 года. Мирные усилия Леннона получили признание в документальном фильме Man of the Decade (), вышедшем на канале ITV, он также стал «Человеком года» по версии журнала Rolling Stone. Чтобы отметить новую эру, 20 января 1970 года пара остригла свои длинные, до плеч, волосы, совершив акт, который британская Daily Mirror назвала «...сенсационным снятием скальпов». Согласно комментарию Леннона, он собирался уйти от образа революционера с длинными волосами. Леннон и Оно пообещали выставить срезанные волосы на благотворительный аукцион. Чуть ранее, 5 января, пара объявила о том, что они пожертвуют все будущие гонорары от своих записей движению за мир.

Находясь в Дании, Леннон, Оно, Кокс и его партнёрша, Мелинда Кендалл, обсуждали концепцию «мгновенной кармы», согласно которой последствия действий человека наступают немедленно, а не являются результатом всей жизни. Впервые Леннон познакомился с концепцией кармы во время духовного пробуждения The Beatles в 1967 году. Биограф  писал: «Идея была квинтэссенцией Леннона — вековой буддийский закон причины и следствия превратился во что-то столь же современное и синтетическое, как растворимый кофе, и одновременно в буку из чулана, который достанет вас, если вы не будете осторожны». Утром 27 января, через два дня после возвращения в Великобританию Леннон уже знал начало песни. Работая дома за фортепиано, он развил идею и придумал мелодию для композиции, которую впоследствии назвал «Instant Karma!».

Леннон написал «Instant Karma!» за час. Джон решил сразу записать песню и позвонил своему коллеге по группе The Beatles Джорджу Харрисону и американскому продюсеру Филу Спектору, который находился в Лондоне по приглашению Аллена Клейна, менеджера компании The Beatles — . По воспоминаниям Леннона, в тот день он сказал Спектору: «Приходи скорее в Apple, я только что написал монстра».

Композиция 

В песне используется нисходящая мелодическая последовательность из трёх нот, схожая с английской детской песенкой «Three Blind Mice». Эта мелодия позднее прозвучала и в другой песне Леннона, «», написанной в том же году. Вступление напоминает «Some Other Guy»: похожую по звучанию последовательность аккордов Леннон применил в сингле The Beatles 1967 года «All You Need Is Love». Когда вскоре после выхода сингла слушатель BBC Radio 1 указал Леннону на сходство «Instant Karma!» с «All You Need Is Love», Джон признал, что при написании мелодии он играл аккорды из этой песни. В последующем интервью нью-йоркской радиостанции  Леннон сказал, что он «украл вступление» у «Some Other Guy».

В своей книге The Words and Music of John Lennon Бен Юриш и Кеннет Билен пишут, что в первом куплете «Instant Karma!» присутствует саркастический призыв: «Возьми себя в руки / Довольно скоро ты умрёшь» (). Леннон подчёркивает, что «Это зависит от тебя — да, тебя!» (). Филипп Норман, комментируя фразу «Возьми себя в руки» как «коронную фразу хиппи того времени», утверждает, что предупреждение о неминуемой смерти «очевидно не следует воспринимать буквально». Публицист  цитирует строки «Почему, чёрт возьми, мы здесь / Наверняка, не для того, чтобы жить в боли и страхе?» () в качестве ещё одного примера того, как Леннон «задаётся вопросом о своём назначении на земле». Ранее эта тема затрагивалась в композиции 1966 года «Strawberry Fields Forever». Согласно Юришу и Билену, «Instant Karma!» требует признать всеобщую ответственность за благополучие человечества и действовать в соответствии с ней; кармическая награда за такой образ мыслей доступна всем, что подразумевается в призыве Леннона «Приди и получи свою долю» (). Те же авторы сравнивают песню с синглом Леннона и Оно «Happy Xmas (War Is Over)» 1971 года; песня сначала возбуждает и провоцирует слушателей, а затем успокаивает.

Как и в «Give Peace a Chance» и «» — синглах Леннона 1969 и 1971 годов, соответственно, — припев напоминает гимн; музыкант поёт: «Мы все сияем, как луна, звёзды и солнце» (). Норман описывает припев как повторение Ленноном послания о «борьбе за мир и ненасильственном, оптимистичном единении». По словам биографа Леннона Джона Блейни, песня является призывом «к человечеству взять на себя ответственность за свою судьбу» и представляет «Леннона, развивающего свой собственный бренд эгалитаризма».

Запись 

Хотя Леннон всё ещё официально был членом The Beatles, в сентябре 1969 года он в частном порядке объявил о своём уходе из группы. Музыкант хотел сразу выпустить сингл «Instant Karma!», третий под совместным «псевдонимом» его самого и жены — Plastic Ono Band. Запись состоялась в студии Эбби-Роуд (Studio Two) на северо-западе Лондона вечером 27 января 1970 года. Коллегами Леннона по сессии были Джордж Харрисон, Клаус Форман, Алан Уайт и Билли Престон — все они выступали на рождественском концерте  в декабре 1969 года в составе Plastic Ono Band. Звукорежиссёром «Instant Karma!» стал основатель британского лейбла EMI . Продюсировал сессию Фил Спектор, опоздавший на запись после того, как Харрисон нашёл его в офисе Apple и настоял на его присутствии.

По словам исследователя The Beatles , до наложений основной трек включал вокал, акустическую гитару (Леннон), электрогитару (Харрисон), орган (Престон) бас (Форман) и ударные (Уайт). Леннон позже вспоминал о записи: «Фил [Спектор] пришёл и спросил: „Что ты хочешь, чтобы это из себя представляло?“. Я ответил: „Пятидесятые“, а он сказал „Правильно“, и БУМ!… он воспроизвёл это, и вот оно». В песне используется столько же эха, как и в записях лейбла Sun Records 1950-х годов.

Музыканты записали десять дублей начав в 19:00 и закончив в полночь, для наложения был выбран последний. Чтобы создать то, что биограф Спектора Марк Рибовски называет «„Стеной звука“ из четырёх человек», Леннон добавил к основному треку рояль, Харрисон и Уайт — ещё одно пианино, а Форман играл на электрическом пианино. Кроме того, дорожный менеджер The Beatles Мэл Эванс наложил перезвоны (или оркестровые колокола), а Уайт добавил вторую, приглушённую партию барабана. Вместо инструментального соло в третьем куплете, Леннон озвучил серию того, что Юриш и Билен называют «хрюканьем и стонами». Леннон почувствовал, что в припеве чего-то не хватает, и поэтому Престона и Эванса отправили в ближайший ночной клуб, чтобы привести группу людей для бэк-вокала. Эти новички, все музыканты, а также Аллен Клейн, примерно за три часа записали три дорожки бэк-вокала к припеву, Харрисон руководил пением. Барабаны Уайта взяли на себя роль ведущего инструмента, занимая видное место в миксе.

Хотя Леннон и Спектор разошлись во мнениях по поводу звучания баса, Леннон был в восторге от работы продюсера над «Instant Karma!». Биограф Спектора  писал в 1972 году: «Ни одна пластинка The Beatles никогда не обладала таким уникальным звучанием; Спектор использовал эхо, чтобы барабаны отдавались реверберацией, как будто кто-то шлёпает мокрой рыбой по мраморной плите, и голоса звучали глухо и слабо». В Лос-Анджелесе Спектор хотел добавить к треку , но Леннон настоял на том, чтобы запись осталась без изменений.

«Instant Karma!» была первой из многих записей, связанных с The Beatles, над которыми Спектор работал в начале 1970-х годов. По словам автора книги Beatles Forever Николаса Шэффнера, Спектор «прошёл прослушивание», лишь недавно вернувшись к продюсированию после коммерческого провала сингла Айка и Тины Тёрнеров 1966 года «River Deep — Mountain High» в Америке . Леннон и Харрисон были настолько впечатлены его продюсированием, что попросили Спектора поработать над последним альбомом The Beatles Let It Be, а затем спродюсировать их сольные альбомы John Lennon/Plastic Ono Band и All Things Must Pass. Леннон и Харрисон в 1960-е годы были поклонниками работы Спектора с The Ronettes и другими вокальными группами. Позже Леннон заявил, что ещё до 1970 года The Beatles обсуждали кандидатуру Спектора в качестве альтернативы их обычному продюсеру Джорджу Мартину.

Релиз 
«Instant Karma!» считается одной из самых быстрых релизов в истории поп-музыки. Песня поступила в британские магазины звукозаписи всего через десять дней после того, как она была написана. Слоган Apple Records в рекламе сингла гласил: «Написано, записано, ремикшировано 27 января 1970 года». Леннон отмечал, что он «написал это на завтрак, записал на обед, и мы выпускаем это на ужин». Apple выпустили сингл 6 февраля в Великобритании, где в качестве авторов указали Plastic Ono Band, и 20 февраля в Америке, где сторона «А» была переименована в «Instant Karma! (We All Shine On)» и приписывалась «Джону Оно Леннону». В последний час сессии 27 января было сделано четыре стереомикса, последний из которых был выпущен на британском сингле. Для американского релиза Спектор сделал ремикс на «Instant Karma!» без ведома Леннона. Продолжая подход предыдущих синглов Plastic Ono Band, «Give Peace a Chance» и «Cold Turkey», сторона «Б» представляла собой композицию Оно, в данном случае «».

Как и в случае с «Cold Turkey», на стандартной обложке стороны «А» сингла Apple Records была надпись «» как в Великобритании, так и в Америке. Отражая нежное звучание «Who Has Seen the Wind?», на этикетке стороны «Б» было написано «» (или «» в США). На лицевой стороне американского издания была чёрно-белая фотография Леннона вместе с благодарностью продюсеру, в то время как на оборотной стороне была аналогичная фотография Оно.

Продвижение 
После широко разрекламированной пацифисткой кампании Леннонов пресс-секретарь Apple  был обеспокоен тем, что они исчерпали интерес средств массовой информации к себе. 4 февраля 1970 года Леннон и Оно устроили рекламный трюк в Black Centre на севере Лондона, где они пожертвовали большой пластиковый пакет своих волос и постером нового сингла «»-активисту  в обмен на пару окровавленных боксёрских трусов Мухаммеда Али. «Окончательное доказательство» «переэкспозиции» Леннонов, по словам Тейлора, заключалось в том, что на мероприятие собралось большое количество прессы, но «никто ничего не напечатал».

11 февраля Леннон и Оно снялись в ролике Top of the Pops на телевидении BBC в Западном Лондоне для продвижения «Instant Karma!» в сопровождении Уайта, Формана, Эванса и диджея . Репетиция с камерой проходила с 15:30, а выступление вместе со студийной публикой записывалось с 19:30 до 22:00.

В то время как другие музыканты использовали фонограмму, Леннон спел живой вокал поверх микса инструментального трека, подготовленного инженером EMI Джеффом Эмериком. Это было первое появление в программе кого-либо из The Beatles после 1966 года, а также публичное представление нового «укороченного» образа Леннонов. Две из четырёх записанных версий «Instant Karma!» — известные как «» и «» — вышли в эфир 12 и 19 февраля, соответственно.

Клипы отличаются друг от друга одеждой Леннона и характером роли Оно — по описанию Роберта Родригеса, «фокусной точки на сцене, вокруг которой была организована вся деятельность».В клипе «Вязание» Леннон одет в чёрный джемпер с круглым вырезом, в то время как Оно сидит у своего пианино с завязанными глазами и все время вяжет. В «Визитной карточке» Леннон носит рубашку с цветочным узором под джинсовой курткой, в то время как Оно сидит на табурете, держит серию открыток с загадочными словами и говорит в свой микрофон. Послания на открытках включают «Улыбку», «Надежду» и «Мир». Хотя Оно, по-видимому, играет более активную роль, ей снова завязывают глаза, и слова, которые она произносит, не слышны. Кроме того, для трансляции 19 февраля вокал Леннона был обработан с помощью эха.

Леннон и Оно также продвигали сингл, появившись на шоу  на BBC Radio 1 «Midday Spin» вскоре после выхода в эфир клипа «Визитная карточка». В ответ на многочисленные письма с вопросами о её роли в выступлении на Top of the Pops Оно сказала: «Повязка на глазах означает для меня, что все в мире похожи на слепых… табурет был похож на рощу… И все сидят в роще с завязанными глазами и стараются изо всех сил, вы знаете». Родригес описывал оба клипа как «потрясающе увлекательные, обеспечивающие подходящие динамичные визуальные эффекты для мощной песни». Он говорил, что «Визитная карточка» «отражает гораздо больше атмосферы, с частыми кадрами звёздной работы Уайта и студийных танцоров». По мнению медиааналитика Майкла Фронтани, неопрятная, коротко подстриженная причёска Леннона и Оно соответствовала «новой повестке» пары на 1970 год — год, в котором Леннон, всё ещё испытывающий недоверие со стороны политических левых за его отказ от их принципов в сингле The Beatles 1968 года «Revolution», стремился к «большей конфронтации с системой». Фронтани пишет о появлении Леннона в Top of the Pops: «Это была разительная картина, расходящаяся с его битловским прошлым. Для Леннона, оборванного и уродливого по сравнению с образом битла, это было средством ещё более полного разрыва со своим прошлым поп-звезды».

Коммерческий успех и последствия 

«Instant Karma!» стала коммерчески успешной, достигнув 3-го места в американском чарте Billboard Hot 100, 2-го места в Канаде и 5-го места в чарте синглов Великобритании. Сингл попал в десятку лучших в нескольких других европейских странах и в Австралии. Релиз состоялся за два месяца до того, как Пол Маккартни публично объявил о распаде The Beatles, чей предпоследний сингл, спродюсированный Джорджем Мартином, — «Let It Be» — конкурировал с пластинкой Леннона в чартах США. «Instant Karma!» стал первым синглом соло-битла, продажи которого в США достигли одного миллиона копий, получив золотую сертификацию Американской ассоциации звукозаписывающих компаний 14 декабря 1970 года. До смерти Леннона в декабре 1980 года, «Instant Karma!» оставался его единственным золотым синглом, сертифицированным Американской ассоциацей звукозаписывающих компаний.

Несмотря на заявленные намерения Леннона и Оно, выручка от продажи их волос с аукциона пошла центру Майкла Икс, а не движению за мир; по словам автора Beatles Diary , обещание пожертвовать гонорары также было «незаметно забыто». В марте 1970 года Леннон публично порвал отношения с организаторами запланированного фестиваля мира в Торонто, когда он и Оно начали  под наблюдением Артура Янова. Джон Винн пишет, что «план состоял в том, чтобы Майкл продал волосы с аукциона, чтобы собрать деньги для Black Centre — штаб-квартиры различных „black power“-организаций; Джон и Йоко затем выставили бы трусы [Мухаммеда Али] на аукцион, чтобы собрать деньги для своего фестиваля мира». Перед тем, как отправиться в Калифорнию для интенсивной терапии, Леннон обвинил Маккартни в том, что он использовал распад The Beatles для продажи своего альбома McCartney, и признался, что хотел бы, чтобы он сам объявил о распаде за несколько месяцев до этого, чтобы продвинуть свой собственный сольный релиз.

Восприятие 
После релиза Крис Уэлш из Melody Maker заявил: «Мгновенный хит! Джон Леннон поёт лучше, чем когда-либо. С красивым рок-н-рольным эхом на его многозначительном вокале, и превосходной игрой на барабанах, это лучшее буги-вуги от „The Plastics“ [Plastic Ono Band] на сегодняшний день». Record World поставил песню первой в три прогноза «Выбор сингла недели», сказав: «Джона Оно Леннона теперь продюсирует Фил Спектор. „Мгновенная карма“… достанет ТЕБЯ». Cashbox также предсказал успех: «„Instant Karma!“ добралась до Нью-Йорка, полная реверберация гремит, а внутренности Леннона изливаются наружу самым захватывающим и вовлекающим образом». В 1975 году Чарльз Шаар Мюррей в статье для New Musical Express написал о «вулканически отчаянном оптимизме» песни и оценил её как «классическую». Журналист добавил: «Я не могу вспомнить никого другого, кто выпустил бы двух таких абсолютных убийц подряд», имея ввиду также «Cold Turkey».

Критик The Village Voice Роберт Кристгау назвал «Instant Karma!» «лучшей политической песней Леннона», а некоторые другие рецензенты считают её лучшей записью исполнителя после The Beatles. В книге 1975 года  Рой Карр и  представили человеческий облик «Instant Karma!» как «энергичного маленького рокера», который «обязан как искусной постановке Фила Спектора, так и жизненной силе общего исполнения», где «барабанщик Алан Уайт превосходен». Ещё одно замечание, подчёркивающее игру Уайта на барабанах среди «коллективного гения» всех музыкантов на «Instant Karma!», высказал Роберт Родригес, который также отметил, что «не так много дней в истории рок-н-ролла оказались столь же плодотворными», имея ввиду день записи — 27 января 1970 года. В 1981 году критик New Musical Express  написал о сингле: «Это было превосходно. Леннон был характерно прост и прямолинеен, но на этот раз в песне с одним из тех волшебно запоминающихся рефренов».

Биограф Леннона Джон Винер восхищался «богатым, глубоким голосом» и «неотразимым» звуком записи. Филипп Норман описывал песню как «похожую по темпу на „Cold Turkey“, но гораздо более расслабленную и юмористичную», добавляя, что постановка Спектора придала голосу Леннона «напряжённую выразительность, которой у него не было со времён „Norwegian Wood“». Отмечая важность сессии для карьеры Джорджа Харрисона (лирика песни затрагивает темы, которые Харрисон позднее более подробно исследовал в своём творчестве), автор Саймон Ленг хвалит запись как «полную срочности и чистого волнения».

В 1989 году Rolling Stone оценил «Instant Karma!» как 79-й лучший сингл за предыдущие 25 лет. В NME Originals: Beatles — The Solo Years 1970—1980,  назвал песню второй, после «Cold Turkey», из «десяти сольных жемчужин» Леннона с комментарием: «„Instant Karma!“ воплощает парадокс Леннона, объединяя идеализм хиппи и первобытную энергию рок-н-ролла в волнующем миксе». Мэтт Мелис из Consequence of Sound в 2009 году поместил её на третье место в своём списке «Десяти лучших песен экс-битлов». Согласно сайту Acclaimed Music, «Instant Karma!» также фигурировала в нескольких списках лучших песен: The 1001 Greatest Singles Ever Made  (1989; под номером 638), 1000 Songs that Rock Your World  (2011; номер 56), «The 100 Best Songs of the 1970s» журнала New Musical Express (2012; номер 77) и «The 1001 Best Songs Ever» журнала Q (2003; номер 193). Зал славы рок-н-ролла включает композицию в число «500 песен, которые сформировали рок-н-ролл».

Переиздания и живое исполнение 
Леннон исполнил «Instant Karma!» на своём последнем полноформатном выступлении — благотворительном концерте «One to One», состоявшемся в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке 30 августа 1972 года. Его бэк-бэнд состоял из группы , в дополнение к Оно и барабанщику Джиму Келтнеру. Запись этого концерта вышла в 1986 году под названием Live in New York City.

Впервые «Instant Karma!», хотя и слегка отредактированный по длине, появился в сборнике Леннона 1975 года Shaved Fish. Юриш и Билен отмечают, что «рекламная гипербола», присущая названию песни, благодаря включению восклицательного знака, придаёт дополнительный акцент песне на обложке этого альбома. Песня фигурировала — часто с полным названием «Instant Karma! (We All Shine On)» — на многочисленных посмертных сборниках, включая The John Lennon Collection (1982), бокс-сет Lennon (1990), Lennon Legend (1997), Instant Karma: All-Time Greatest Hits (2002), Working Class Hero: The Definitive Lennon (2005) и Power to the People: The Hits (2010).

В июле 1992 года «Instant Karma!» при поддержке «Oh My Love» была переиздана в качестве сингла в Нидерландах. Первоначально его копии раздавались вместе с ранними изданиями . Когда этот сингл был выпущен во всей остальной Европе (за исключением Великобритании), переиздание получило две дополнительные стороны «Б»: «Mother» и «Bless You».

Из двух выступлений на Top of the Pops 1970 года версия «Визитная карточка» появилась в октябре 1992 года в сборнике The John Lennon Video Collection, в то время как «Вязание» в 2003 году было ремикшировано и расширено для выпуска на DVD Lennon Legend. Версия «Вязание» также была включена в британское переиздание сингла Леннона и Оно «Happy Xmas (War Is Over)», выпущенное 8 декабря того же года.

Кавер-версии и культурные отсылки 
Список исполнителей, которые записали кавер на «Instant Karma!», включает , Пола Уэллера, Duran Duran, Tater Totz с Шери Кэрри и Tokio Hotel. В 2007 году правозащитная организация Amnesty International выпустила сборник с несколькими исполнителями под названием  — для него кавер-версию «Instant Karma!» записали U2.

Название романа ужасов Стивена Кинга «Сияние» () 1977 года взято из строчки Леннона «Мы все сияем» (). Кинг собирался назвать книгу The Shine, но понял, что «shine» использовалось как уничижительный термин для чернокожих людей.

В 1988 году Оно разрешила компании по производству обуви и одежды Nike включить «Instant Karma!» в рекламную кампанию. Годом ранее из-за общественного резонанса она была вынуждена отозвать разрешение на использование той же компанией песни The Beatles «Revolution». Режиссёром ролика стал Дэвид Финчер, который, кроме съёмок фильмов, занимается также созданием музыкальных видео и телереклам. Звукозаписывающий лейбл  был назван в честь песни. The Flaming Lips записали свой трек «I Don’t Understand Karma» в 2009 году в качестве ответа на «Instant Karma!».

Участники записи 
Согласно Гарри Каслману и Уолтеру Дж. Подразику, за исключением случаев, когда отмечено:

 Джон Леннон — ведущий вокал, акустическая гитара, фортепиано, бэк-вокал;
 Джордж Харрисон — электрогитара, фортепиано, бэк-вокал;
 Клаус Форман — бас-гитара, электрическое пианино, бэк-вокал;
 Алан Уайт — ударные, фортепиано, бэк-вокал;
 Билли Престон — орган Хаммонда, бэк-вокал;
 Йоко Оно — бэк-вокал;
 Мэл Эванс — колокольчики, хлопки в ладоши, бэк-вокал;
 в титрах не указан — бубен;
 Аллен Клейн и гуляки из лондонского клуба Хэтчетт — бэк-вокал.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песни 1970 года
Синглы 1970 года
Песни Джона Леннона
Синглы Apple Records
Песни, спродюсированные Филом Спектором
Песни, написанные Джоном Ленноном
Песни на английском языке